Les élections municipales en Ille-et-Vilaine ont eu lieu les 11 et .

Maires sortants et maires élus 
On assiste à l'issue de ce scrutin à une polarisation entre l'Union pour la démocratie française au centre droit et le Parti socialiste à gauche. Dans l'agglomération rennaise, le PS conserve ses positions à Acigné, Rennes, Saint-Jacques-de-la-Lande et Thorigné-Fouillard et enlève Betton, Chartres-de-Bretagne et Mordelles à la droite. Cependant, les socialistes perdent Pacé et les radicaux de gauche sont défaits au Rheu. Ailleurs dans le département, si la gauche parvient à gagner Combourg (qui élit pour la première fois une femme), le ministre des entreprises et du développement économique Alain Madelin fait basculer Redon du côté du Parti républicain. La progression de l'UDF se fait au détriment des divers droite : le parti centriste remporte ainsi Châteaubourg et Noyal-sur-Vilaine.

Résultats en nombre de maires

Résultats dans les communes de plus de

Acigné 
 Maire sortant : Guy Jouhier (PS)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1990 : )

Bain-de-Bretagne 
 Maire sortant : Joseph Guilloux (UDF)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1990 : )

Betton 
 Maire sortant : Jean-Claude Heslot (DVD)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1990 : )

Bruz 
 Maire sortant : Robert Barré (UDF-CDS)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1990 : )

Cancale 
 Maire sortant : Joseph Pichot (DVD)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1990 : )

Cesson-Sévigné 
 Maire sortant : Roger Belliard (DVD)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1990 : )

Chantepie 
 Maire sortant : Jean-Louis Butault (DVG)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1990 : )

Chartres-de-Bretagne 
 Maire sortant : Antoine Chatel (DVD), ne se représente pas
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1990 : )

Châteaubourg 

 Maire sortant : Paul Lemoine (DVD), ne se représente pas
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1990 : )

Châteaugiron 
 Maire sortant : Pierre Le Treut (UDF)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1990 : )

Combourg 
 Maire sortant : André Belliard (RPR)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1990 : )

Dinard 
 Maire sortant : Marius Mallet (DVD)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1990 : )

Dol-de-Bretagne 
 Maire sortant : Michel Esneu (RPR)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1990 : )

Fougères 
 Maire sortant : Jacques Faucheux (PS)
 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1990 : )

Guichen 

 Maire sortant : Joël Sieller (UDF)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1990 : )

Janzé 
 Maire sortant : Jean Régent (Centriste), ne se représente pas
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1990 : )

La Guerche-de-Bretagne 
 Maire sortant : Patrick Lassourd (RPR)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1990 : )

Le Rheu 

 Maire sortant : Jean Auvergne (Radical)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1990 : )

Liffré 
 Maire sortant : Clément Théaudin (PS)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1990 : )

Louvigné-du-Désert 
 Maire sortante : Marie-Françoise Jacq (UDF)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1990 : )

Melesse 
 Maire sortant : André Macé (SE), ne se représente pas
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1990 : )

Montauban-de-Bretagne 
 Maire sortant : Yves Delahaie (DVD)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1990 : )

Montfort-sur-Meu 
 Maire sortant : Jacques Pilorge (UDF-CDS)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1990 : )

Mordelles 
 Maire sortant : Guy Aufrère (UDF-CDS)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1990 : )

Noyal-Châtillon-sur-Seiche 

 Maire sortant : Jean-Jacques Heuzé (DVG)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1990 : )

Noyal-sur-Vilaine 
 Maire sortant : Michel Loisel (DVD), ne se représente pas
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1990 : )

Pacé 

 Maire sortant : Frédéric Vénien (PS)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1990 : )

Pleurtuit 
 Maire sortant : Charles Thépaut (RPR)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1990 : )

Redon 
 Maire sortant : Pierre Bourges (PS) 	
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1990 : )

Rennes 
 Maire sortant : Edmond Hervé (PS)
 59 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1990 : )

Saint-Grégoire 
 Maire sortant : Paul Ruaudel (DVD)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1990 : )

Saint-Jacques-de-la-Lande 
 Maire sortant : Daniel Delaveau (PS)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1990 : )

Saint-Malo 
 Maire sortant : René Couanau (UDF-CDS)
 43 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1990 : )

Saint-Méen-le-Grand 
 Maire sortant : Jean Guégau (DVD), ne se représente pas
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1990 : )

Thorigné-Fouillard 

 Maire sortant : Maurice Lelièvre (PS)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1990 : )

Vern-sur-Seiche 

 Maire sortant : Eugène Douard (DVG), ne se représente pas
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1990 : )

Vitré 
 Maire sortant : Pierre Méhaignerie (UDF-CDS)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1990 : )

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Élection municipale française
 Élections municipales en Ille-et-Vilaine
 Élections municipales françaises de 1995
 Liste des communes d'Ille-et-Vilaine

Ille-et-Vilaine
1995